Asychis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1867. Asychis ingår i familjen Maldanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Asychis